Рафае́л Авети́сович Ишханя́н (, 9 марта 1922 года, Ереван — 1995 год, Ереван) — армянский библиограф, филолог-языковед, занимавшийся вопросами филологии и истории. Профессор Ереванского государственного университета. Депутат Верховного Совета Армении (1990—1995 годы)

Биография 
В 1939 году окончил среднюю школу имени Н. К. Крупской (ныне имени Н. Агбаляна) и поступил на факультет армянского языка и литературы Ереванского государственного университета. В 1940 году был призван в Красную армию, участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации в 1945 году продолжил учёбу и окончил Ереванский университет в 1949 году.

С 1947 по 1962 гг. работал в Публичной библиотеке Армении (ныне Национальная библиотека Армении). В 1954 г. заочно окончил Московский библиотечный институт.

В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию о репрессированном в 1937 году армянском писателе: «Аксель Бакунц: жизнь и вопросы творчества» и перешёл на работу на кафедру армянского языка в Ереванском государственном университете. В 1973 году защитил докторскую диссертацию «Очерк по истории языка новой армянской литературы», в 1978 г. стал профессором.

С конца 1970-х гг. публиковал работы по истории Армении, где приводил различные доводы в пользу автохтонности армян на Армянском нагорье и исключительной древности армянского народа. В последний период своей жизни активно участвовал в армянском национальном движении — в особенности, в борьбе за Нагорный Карабах. Депутат Верховного Совета Армении (1990—1995 годы). С 1991 года также почётный директор Национальной библиотеки Армении.

Научная работа 
Рафаел Ишханян опубликовал 773 работы, главным образом на армянском языке, посвящённые широкому кругу вопросов — книгопечатанию, сохранению и развитию армянского языка, происхождению и древней истории армянского народа, Нагорному Карабаху, истории так называемой Третьей республики, а также проблемам науки, религии и образования, общественной жизни. Рафаел Ишханян был одним из авторов Армянской советской энциклопедии. В некоторых областях, например в истории книгопечатания, он являлся общепризнанным авторитетом, но с другой стороны, некоторые его работы, например по древнейшей истории Армении, подвергались критике как в Армении, так и за её пределами.

Работы по древнейшей истории Армении 
 См. также Ревизионистские концепции в армянской историографии
Рафаел Ишханян в своих исторических работах настаивал на исключительной древности армянского народа, утверждая, что армяне жили на Армянском нагорье с IV тысячелетия до н. э., образовав самостоятельную этническую общность сразу после распада праиндоевропейского языка, рассуждая далее о прямых контактах армян с шумерами и семитами и относя шумеров к арменоидному типу европеоидной расы. Для доказательства своих концепций Ишханян пользовался принятым в советской литературе подходом, заключавшимся в том, что критерием этнической принадлежности является исключительно язык, и вопрос о происхождении народа приравнивал к происхождению языка. Ишханян утверждал, что «Историю армян или армянского народа нужно начинать со времени появления армянского языка, ибо армяне (или армянский народ) и в древности, и в средние века, и в настоящем — это носители армянского языка».

Такие утверждения Ишханяна делали армян единственным в мире народом, сумевшим сохранить без существенных изменений свой язык на протяжении нескольких тысячелетий, а также объявляли пришлыми народами всё неармянское население Восточной Турции, включая курдов. Закономерно, что это направление работ Ишханяна встретило жёсткую критику среди историков и лингвистов как в Армении, так и за её пределами. Работы Ишханяна в этом направлении критиковались за отсутствие должной доказательной базы, за лингвистический и исторический дилетантизм, а также за явную политическую подоплёку.

В связи с критикой коллег Рафаел Ишханян так и не смог опубликовать свои труды в этом направлении в научной литературе ни в Армении, ни за её пределами, поэтому неоднократно выступал с серией популярных статей и заметок, адресованных аудитории, недостаточно знакомой с исторической наукой.

Тем не менее, благодаря, в частности, усилиям Ишханяна, концепции армянской принадлежности урартов продолжают развиваться в Армении и в армянской диаспоре.

Библиография

на армянском 
 Errord Uzhi Batsarman orenke: Hodvatsner, Azat khosk, ISBN 5807902505
 Girke Khorhrdayin Hayastanum: Matenagitakan Tsank, Hayastani azgayin grapalat, ISBN 9993050032
 Mer Inknutyan Glkhavor Nshane: (Grakanagitakan Hetazotutyunner), Nairi, ISBN 5550004291
 Patkerazard Patmutyun Hayots, Book 1, 1989, Arevik, ISBN 5807700570
 Rafael Ishkhanian, Hayeri tzagume yev hnaguin patmutiune (The Origins and Most Ancient. History of the Armenians), Altapress, Beirut, 1984
 Вопросы происхождения и древнейшей истории армянского народа, Ереван, 1988

на русском 
 Вопросы происхождения и древнейшей истории армянского народа, издательство «Грааль», Москва, 2002 ISBN 5946880152

на английском 
 On the Origin and Earliest History of the Armenian People, trans. N. Ouzounian, Montreal, 1989
 Questions of origin and earliest history of Armenian people, Yerevan 1988

на польском 
 Ksiazka Ormianska W Latach 1512—1920, Ossolineum, ISBN 8304041782

Литература 
 Э. Долбакян Рафаел Аветисович Ишханян // Р.А. Ишханян Вопросы происхождения и древнейшей истории армянского народа, издательство «Грааль», Москва, 2002 ISBN 5946880152

Ссылки 
 Книги Ишханяна на Amazon.com

Примечания 

Филологи Армении
Филологи СССР
Историки Армении
Историки СССР
Депутаты Верховного Совета Армении
Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета